Vrede  : 

 Romana Vrede (1972-), actrice néerlandaise.
 Vrede, petite ville de la province sud-africaine de l'État-Libre.

Voir aussi